Zatonie (Lubusz), een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Zatonie (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Drawski
 Zatonie (Bogatynia), stadsdeel van de Poolse stad Bogatynia